XXL nejčastěji označuje jednu z velikostí oděvu (z anglického ). Může také odkazovat na:

 XXL (TV pořad) – televizní soutěž s Violou Ottovou a Michalem Suchánkem v režii Jiřího Adamce
 XXL (časopis) – americký časopis zaměřený na hip hop
 XXL (film) – francouzský film s Gérardem Depardieu, režie Ariel Zeitoun
 XXL (hudební skupina) – severomakedonská hudební skupina
 XXL (televizní stanice) – francouzský kanál vysílající pořady určené dospělým divákům